Влади́мир Миха́йлович Юро́вский:
 Юровский, Владимир Михайлович (1915—1972) — советский  композитор.
 Юровский, Владимир Михайлович (род. 1972) — российский и немецкий дирижёр.